Epizeuxis (stijlfiguur), een stijlfiguur waarbij een woord of zinsnede wordt herhaald om dit te benadrukken
 Epizeuxis (geslacht), een vlindergeslacht